

História 
Antiguidade Clássica — período da história da Europa
Grécia Clássica — período da história da Grécia Antiga

Arte 
Arte e cultura clássicas — designação aplicada à arte e cultura greco-romanas
Classicismo — conceito usado no âmbito da arte e história da arte
Literatura classicista
Período Clássico (música) — período da música erudita ocidental
Música clássica — nome dado à principal variedade de música produzida ou enraizada nas tradições da música secular e litúrgica ocidental
Arquitetura clássica

Outros usos 
Clássico (futebol) — confronto entre duas entidades esportivas, geralmente da mesma cidade, região ou estado
Clássicos (álbum) - álbum de André Valadão

Desambiguações de artes
Desambiguações de história